Вікторія Азаренко була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь у турнірі.
Агнешка Радванська виграла титул, у фіналі перемігши Домініка Цібулкова з рахунком 6–0, 6–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2013 у тенісі
Apia International Sydney 2013